Philipper bezeichnet:

 den Brief des Paulus an die Philipper
 die Bewohner der antiken Stadt Philippi
 die täuferische Gruppe der Philipper (Täufer)
 die russische Sekte der Philipponen
 Mitglieder der Studentenverbindung Turnerschaft Philippina Marburg